Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.
Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в Редмонде (штат Вашингтон).

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы  были успешно запущены 22 февраля 2018 года.

К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тыс. ИСЗ на околоземную орбиту к середине 2020-х годов.
В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов.

В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. По состоянию на январь 2022 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 145 тыс. в 25 странах мира. По состоянию на май 2022 года число пользователей выросло до 400 тысяч.

Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд $. SpaceX также планирует продавать спутники, использующие эту же систему, для исследовательских и научных целей.

С 2022 года Starlink применяется Вооружёнными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения российских военных позиций, танков и техники в ходе вторжения России на Украину.

Технология

Спутники 
Спутники Starlink оснащены электростатическими двигателями, работающими на эффекте Холла, с использованием криптона. Собственные двигатели позволяют спутникам поднимать свою орбиту, маневрировать в космосе и сходить с орбиты в конце полезного срока службы. Масса спутника — около 260 кг, форма — в виде плоской панели. Спутники Starlink используют данные системы слежения за космическим мусором Министерства обороны США для автономного выполнения манёвров, во избежание столкновений с космическим мусором и другими космическими аппаратами. На каждом аппарате установлена 1 солнечная батарея, 4 фазированные антенные решётки, датчики ориентации по звёздам.

Пользовательские терминалы 

Система не будет напрямую подключаться от своих спутников к телефонам, в отличие от спутниковых систем связи Иридиум, Глобалстар, Thuraya и Inmarsat. Вместо этого она будет привязана к пользовательским терминалам размером с коробку пиццы (диаметр — 61 см, высота ножки-подставки — около 50 см), которые будут иметь фазированные антенные решётки и отслеживать спутники. Терминалы можно установить везде, откуда они могут видеть спутники напрямую.

В рамках публичного тестирования системы, начатого 26 октября 2020 года на территории США и Канады, клиентам предлагается приобрести комплект оборудования за 499 долларов, а стоимость месячной подписки на услуги связи составляет 99 долларов.

Дизайн и состояние группировки 

Группировка Starlink компании SpaceX состоит как минимум из двух отдельных спутниковых сетей.

Первая сеть изначально (согласно заявке SpaceX в FCC от 15 ноября 2016 года) планировалась из 4425 спутников Ku- и Ka-диапазонов. Эта заявка была одобрена FCC 29 марта 2018 года.

SpaceX внесла изменения в свою заявку в 2018 году, понизив рабочую орбиту спутников до 550 км.

В таблице ниже приведён состав группировки, согласно последней заявке SpaceX в FCC от 17 апреля 2020 года (заявка одобрена FCC 27 апреля 2021 года):

Вторая сеть из 7518 спутников должна будет работать в  (заявка подана 1 марта 2017 года, одобрена 19 ноября 2018 года).

В октябре 2019 года компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи заявку размещение  спутников Starlink второго поколения (Gen2) для работы на орбитах высотой от 328 до .

В августе 2020 года компания попросила внести изменения в свою заявку, представив две возможные конфигурации группировки спутников Gen2. Первая, предпочтительная для SpaceX конфигурация, предполагает размещение  спутников на высотах от 340 до , в 9 орбитальных оболочках разного наклонения. Эта конфигурация опирается на выведение спутников с помощью ракеты-носителя Starship, что позволит сразу выводить аппараты ближе к рабочим орбитам и вводить их в эксплуатацию значительно быстрее. Вторая конфигурация (на случай задержек к разработке Starship) предполагает выведение спутников ракетой-носителем Falcon 9 и состоит из  аппаратов в 12 орбитальных оболочках разного наклонения на высотах между 328 и 614 км.

В январе 2022 года в письме компании в FCC было озвучено решение SpaceX сосредоточиться на первой конфигурации заявки в связи с хорошим прогрессом в разработке как самих спутников второго поколения, так и разработке Starship.

Согласно Резолюции 35 Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19), операторы негеостационарных спутниковых систем обязаны не позднее чем через  начать развёртывание своей спутниковой сети таким образом, чтобы в первые два года было запущено  космических аппаратов,  — в течение первых пяти лет, а вся группировка ( заявленных спутников) — через . Если оператор не смог это выполнить, его права на спектр ограничиваются пропорционально количеству запущенных спутников к концу этих семи лет.

TINTIN A и TINTIN B 
TINTIN A и TINTIN B представляли собой экспериментальные телекоммуникационные спутники-прототипы связи нового поколения. Цель компании SpaceX, создавшей их, — разработать доступ в Интернет нового поколения для всех, даже самых отдалённых районов Земного шара по доступной цене. Эти аппараты могут стать прародителями огромной серии спутников — более 11 тысяч штук.

TINTIN A и TINTIN B летят друг за другом по мало различающимся, но все же разным орбитам, недалеко друг от друга. За ними наблюдают пять наземных неподвижных станций широкополосного наземного доступа, расположенных в западной части Соединённых Штатов. Также за ними наблюдают три передвижные наземные станции вблизи пяти основных неподвижных. Измерительные эксперименты проводятся наземными станциями с частотой 0,9 дня по 15 минут. Вероятно, стационарные станции выполняют роль операторов Интернета, а подвижные — имитируют рядовых перемещающихся пользователей сети. При помощи двух спутников можно моделировать последовательный вход и выход спутников будущей системы в зону радиовидимости наземных станций и переключение сеансов связи абонентов между аппаратами без разрыва связи. Дело в том, что время полного оборота по орбите обоих спутников — всего 94 минуты, и они быстро уходят из зоны видимости, уходя на следующий виток через полюса Земли по своей высокоградусной орбите. Изначальная идея состоит в том, что уходящий за горизонт спутник должен заменять новый, появляющийся уже из-за горизонта.

История 
Проект системы спутниковой связи SpaceX из 4000 спутников с прогнозируемой пропускной способностью до 50 % всего Интернет-трафика и около 10 % местного в городах с высокой плотностью населения был представлен общественности Илоном Маском в январе 2015 года во время открытия исследовательского и производственного центра компании в Редмонде, штат Вашингтон.

В ноябре 2016 года компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи на размещение 4425 спутников на орбитах высотой от 1150 до 1325 км для обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету практически в любой точке мира. Спутники будут использовать частоты Ka- и Ku-диапазонов. Первоначальное, ограниченное предоставление услуг предполагалось предоставлять уже после выведения первых 800 аппаратов, масса каждого спутника должна была составить 386 кг.

В марте 2017 года была подана заявка на дополнительные 7518 спутников, использующих частоты в V-диапазоне, для размещения на очень низких околоземных орбитах высотой между 335 и 345 км.

22 февраля 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей с калифорнийской авиабазы Ванденберг, компания SpaceX вывела на орбиту два экспериментальных спутника Tintin-A и Tintin-B для системы Starlink и испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения.

29 марта 2018 года Федеральная комиссия по связи одобрила заявку SpaceX на создание, развёртывание и эксплуатацию группировки из 4425 спутников связи на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в Интернет потребителям в Соединённых Штатах и во всём мире. Согласно правилам комиссии, вся группировка должна быть запущена за , а по меньшей мере  спутников должны быть запущены и начать эксплуатацию в течение  с момента одобрения заявки. В случае несоблюдения этого требования комиссия имеет право ограничить величину группировки только теми спутниками, которые были запущены до истечения указанного срока.

15 ноября 2018 года была утверждена заявка на запуск 7518 спутников V-диапазона на орбиты высотой 335—345 км.

В декабре 2018 года ВВС США заключили со SpaceX контракт на 28 млн долларов, предусматривающий изучение различных вариантов использования для военных нужд возможностей системы Starlink. В 2019 году, в рамках испытаний производительности сервиса, была продемонстрирована пропускная способность 610 Мбит/сек на борту военно-транспортного самолёта C-12J Huron. Позже тестовые терминалы Starlink планируют разместить на ганшип AC-130 и самолёт-заправщик KC-135.

В апреле 2019 года Федеральная комиссия по связи утвердила запрос SpaceX на снижение высоты орбиты для 1584 спутников с 1150 до . Спутники будут размещены в 24 орбитальных плоскостях с наклонением орбиты 53°. Согласно заявлению компании, снижение высоты орбиты позволит ускорить процесс выведения спутников и снизить их количество, понизить задержку сигнала до 15 мс, а также снизить вероятность появления космического мусора, поскольку в случае неполадок двигательной установки аппарат сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере значительно быстрее — в течение максимум 5 лет. Общее количество группировки спутников, работающих в Ka- и Ku-диапазонах, снизилась до 4409.

24 мая 2019 года компания SpaceX запустила 60 тестовых спутников системы глобального Интернета Starlink на низкую околоземную орбиту высотой  с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Все  отделились от второй ступени одновременно, используя только инерцию, полученную от вращения ступени.

В начале сентября 2019 года произошёл инцидент потенциального столкновения между спутником Starlink-44 и европейским спутником Aeolus. Изначально, 28 августа, вероятность столкновения была признана низкой (1 к ) и команды SpaceX и Европейского космического агентства приняли решение не предпринимать каких-либо действий. В дальнейшем прогноз вероятности столкновения ухудшился до 1 к 1000, но баг компьютерной системы не позволил оператору SpaceX получать дальнейшие сообщения от оператора ЕКА. 2 сентября, в отсутствие контакта со SpaceX, агентством было принято решение выполнить манёвр уклонения.

В сентябре 2019 года SpaceX подала заявку на увеличение количества орбитальных плоскостей с 24 до 72 для спутников на высоте 550 км. Это позволит уменьшить количество необходимых запусков и начать предоставление услуг на территории южных штатов США ещё до сезона ураганов 2020 года. Каждый запуск будет выводить спутники сразу в три орбитальные плоскости, в каждой плоскости будет располагаться по 22 спутника. Эта заявка была утверждена комиссией в декабре 2019 года.

10 сентября 2019 года президент SpaceX сообщила о планах компании выполнить до 24 запусков спутников Starlink в 2020 году. Компания планирует начать предоставление услуг в середине 2020 года.

В октябре 2019 года компания подала в Федеральную комиссию по связи 20 заявок на размещение суммарно  дополнительных спутников Starlink для работы на орбитах высотой от 238 до .

В феврале 2020 года президент компании Гвин Шотвелл сообщила о потенциальном плане отделения проекта Starlink от SpaceX в отдельную публичную компанию.

В марте 2020 года компания получила лицензию на 1 млн пользовательских терминалов для связи со спутниками Starlink.

В апреле 2020 года в комиссию по связи была подана заявка на изменение высоты орбиты оставшихся 2824 спутников первой фазы. Вместо орбит высотой между 1100 и 1325 км с наклонениями 53,8, 70, 74 и 81° компания хочет размещать спутники на высоте между 540 и 570 км с наклонениями орбит 53,2, 70 и 97,6°. В новом запросе упомянуто 4408 спутников, на один меньше, чем указывалось в предыдущей заявке.

20 мая 2020 года Армия США подписала со SpaceX рассчитанное на 3 года соглашение по тестированию системы Starlink для передачи данных между своими наземными подразделениями.

В сентябре 2020 года SpaceX сообщила, что на начальных стадиях бета-тестирования сервиса сотрудниками компании были продемонстрированы сверхнизкая задержка сигнала и скорость загрузки более 100 Мбит/с. Также были проведены первые тесты коммуникации с использованием лазера между двумя спутниками на орбите.

В конце октября 2020 года компания SpaceX сообщила о начале публичного бета-тестирования системы. Пользователям из северных штатов США, которые высказали желание поучаствовать в тестировании, было предложено приобрести комплект необходимого оборудования Starlink за 499 долларов, с ежемесячным платежом за услуги в размере 99 долларов.

В декабре 2020 года компания SpaceX выиграла в конкурсе, проводившемся Федеральной комиссией по связи в рамках первой фазы программы по обеспечению высокоскоростным Интернетом пользователей в сельской местности и на ранее не обслуживавшихся территориях США. Компания получит финансирование в сумме 885,5 миллионов долларов из общей суммы 9,2 миллиарда долларов и должна будет обеспечить услуги спутникового Интернета Starlink для 643 тысяч пользователей в 35 штатах. Финансирование будет выделятся по мере выполнения компанией своих обязательств в течение .

В 2020 году финансируемое Армией США исследование заключило о потенциальной возможности использования низкоорбитальных спутниковых систем на подобие Starlink в качестве недорогой, высокоточной и трудно взламываемой альтернативы навигационной системы GPS.

В январе 2021 года Федеральная комиссия по связи разрешила вывести 10 спутников Starlink на полярную орбиту высотой 560 км наклонением 97,6°. Это позволит компании начать предоставлять услуги на территории Аляски.

27 апреля 2021 года Федеральная комиссия по связи одобрила заявку SpaceX, позволив снизить высоту орбиты оставшихся 2814 спутников первой фазы с 1100—1300 км до 540—570 км.

8 февраля 2022 года компания SpaceX сообщила, что около 40 из 49 спутников Starlink, запущенных 3 февраля, будут потеряны в результате геомагнитной бури, случившейся на следующий день после запуска. Такие бури, вызванные повышение солнечной активности, могут повышать плотность верхних слоёв атмосферы, где и находились спутники после выведения на орбиту с перигеем около . Согласно SpaceX, датчики спутников зафиксировали повышение плотности атмосферы на  по сравнению с предыдущими запусками. Спутники были переведены в безопасный режим, двигаясь узкой гранью по направлению движения, чтобы снизить сопротивление атмосферы. Но повышенное сопротивление не позволило большей части аппаратов выйти из безопасного режима и начать процесс повышения орбиты. Они сгорят, войдя в плотные слои атмосферы.

В августе 2022 года,  подписало контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для поддержки , базирующегося на авиабазе Рамштайн в Германии. 12-месячный контракт стоимостью 1,92 млн долларов представлен как временное решение до достижения более широкого соглашения между сторонами. В обосновывающем контракт документе, система Starlink описана как единственная доступная на данный момент коммерческая система подобного рода, способная предоставлять услуги как в Европе, так и в Африке. Документ также описывает Starlink как единственную систему, используемую в «оспариваемой среде», ссылаясь на использование системы в Украине.

Украина 

26 февраля 2022 года Илон Маск заявил, что услуга станет доступна на Украине. 1 марта появилось сообщение о доставке первых наземных терминалов Starlink на Украину. В марте SpaceX начала поставки на Украину терминалов спутникового Интернета Starlink, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл. По её словам, поставки терминалов Starlink на Украину финансируются преимущественно из частных источников. Всего было поставлено более 15 тысяч терминалов для обеспечения широкополосного спутникового покрытия по всей Украине. Передачу части терминалов Starlink для Украины оплатило Агентство США по международному развитию (5000 терминалов) и европейские организации.

С марта 2022 года, согласно информации многочисленных СМИ, система Starlink применяется Вооруженными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии.

После передачи терминалов Starlink на Украину и начала их использования, российская сторона предприняла попытку электромагнитной атаки с целью глушения её сигнала, а также использовала для этого РЭБ Красуха. Обновление программного обеспечения, которое компания SpaceX выполнила на следующий день и плотность спутниковой архитектуры сделало попытки глушения неэффективными. 25 марта 2022 года Илон Маск сообщил, что Starlink пока противится всем попыткам взлома или глушения системы.

По данным CNN вооружённые силы Украины используют 20 тыс. терминалов, оплаченных правительствами США, Англии и Польши. Оплату трафика, $2,5 тыс. в месяц за терминал, берёт на себя И. Маск. В начале ноября 2022 он отключил 1300 терминалов за неуплату трафика.

20 декабря 2022 года Bloomberg сообщил, что Украина получит ещё более 10 тыс. терминалов для спутников Starlink.

6 января 2023 года Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок  нанесла внезапный визит в Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины. Бербок заявила о выделении Украине дополнительных 40 млн евро, в том числе 20 млн «на улучшение интернет-покрытия».

9 февраля 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила о мерах предпринятых компанией для того, чтобы украинские военные не могли пользоваться интернетом Starlink для управления беспилотниками. По ее словам, подобное его применение не являлось частью какого-либо соглашения. Шотвел сообщила, что контракт SpaceX с украинским правительством заключался исключительно для гуманитарных целей: предоставления интернета больницам, банкам, пострадавшим семьям. По словам Шотвел, компания никогда не хотела чтобы интернет Starlink использовался в наступательных целях.

Список запусков

Критика проекта 

Некоторые астрономы высказали предположение, что множественные спутники проекта Starlink на низких орбитах будут создавать помехи астрономическим наблюдениями неба и удалённых объектов. Международный астрономический союз высказал озабоченность и заявил о недостаточном понимании влияния столь крупных спутниковых созвездий. Первые наблюдения подтвердили эти опасения, показав, что спутники Starlink были одними из самых ярких и быстрых объектов на ночном небе.

Компания SpaceX сообщила, что активно работает совместно с ведущими астрономическими организациями для обеспечения того, чтобы работа последних не нарушалась спутниками Starlink. Инженеры компании работают над тем, чтобы сделать основание будущих версий спутников чёрным, чтобы уменьшить их отражательный эффект на астрономические наблюдения. Также компания готова регулировать орбиты спутников для выполнения наиболее чувствительных наблюдений. Однако, партия спутников связи Starlink, которую компания SpaceX вывела в космос в ноябре 2019 года, не была оснащена специальным покрытием, которое сделало бы их невидимыми для телескопов. В результате, всего 19 зондов в течение  мешали работе телескопа DECam (Dark Energy Survey), который предназначен для поисков следов тёмной энергии. Всего же SpaceX планирует увеличить количество функционирующих одновременно на орбите спутников до 12 тысяч единиц.

Российские власти отреагировали на возможность доступа пользователей РФ в обход законов Российской Федерации: готовится принятие закона, предусматривающего штрафы юридическим и физическим лицам за использование провайдера Starlink до 1 миллиона рублей.

Китайские власти рассматривают спутники Starlink как военную угрозу и намерены создать против них оружие.

Страны, в которых недоступно подключение к Starlink 
В сентябре 2022 года на официальном сайте компании была опубликована карта, на которой было показано, в каких странах можно подключиться к сети Старлинк, в каких это ожидается позже, а в каких странах это будет невозможно.

В число стран, где подключение к Starlink будет недоступно, попали:
 Россия
 Афганистан
 Беларусь
 Венесуэла
 Иран
 Куба
 Китай
 Северная Корея
 Сирия

Начало новой космической гонки 

По мнению наблюдателей, успешное применение системы Starlink во время войны на Украине дало старт новой космической гонке. Европа, Россия и Китай пытаются создать собственные аналогичные спутниковые системы, однако, по мнению еженедельника The Economist, благодаря разработкам компании Starlink, США лидируют в этой гонке с большим отрывом.

См. также 
 Иридиум — всемирная спутниковая телефонная связь.
 Гонец — российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС).
 SES — глобальный спутниковый оператор.
 
 Skybox Imaging

 Аналоги
 OneWeb
 «Сфера» (ФЦП развития космических информационных технологий)
 Спутниковый Интернет на основе технологии 5G от китайского стартапа  (см. также China national satellite internet project)
  (Teledesic Corporation, переименована в Teledesic, LLC) — американская компания, основанная в 1990-х годах для создания коммерческой группировки широкополосного спутникового Интернета с помощью низкоорбитальных спутников; предполагалось использовать небольшие антенны для обеспечения скорости отдачи до  и скорости закачки до .

Примечания

Ссылки 
 
 

SpaceX
Интернет-провайдеры
Спутниковый Интернет